Around the World peut faire référence à :

Musique

Album 

 Around the World, album de Quincy Jones ;
 Around the World, album de Ami Suzuki.

Chanson 

 Around the World, chanson de Daft Punk ;
 Around the World, chanson de Red Hot Chili Peppers ;
 Around the World, chanson du groupe Aqua ;
 Around the World, chanson de Ami Suzuki ;
 Around the World (La La La La La), titre du groupe d'eurodance allemand ATC.

Cinéma 

 Around the World, film sorti en 1916 ;
 Around the World, film de Frank Moser sorti en 1931 ;
 Around the World, film d'Allan Dwan sorti en 1943.